Глембоцкий () — фамилия польского происхождения, которая распространена в Польше, в намного меньшей степени Украине, Белорусcии и России.

Глембоцкие — польский и российский дворянский род.

Носители фамилии
 Глембоцкий, Адриан (pl; 1833—1905) — польский художник.
Глембоцкий, Генрик  (pl; 1889-1939) — польский предприниматель.
 Глембоцкий, Войцех — польский королевский секретарь (XVII век).
 Глембоцкий, Евгений Константинович (род. 1924) — советский футболист и хоккеист, тренер.
 Глембоцкий, Конрад (pl; род. 1972) — польский экономист, депутат Сейма (2015—2018), дипломат.
 Бен-Элиэзер (Глембоцкий), Мойше (1882—1944) — еврейский публицист, переводчик, журналист.
 Глембоцкий, Роберт (pl; 1940—2005) — польский астрофизик, ректор Гданьского университета, министр образования Польши (1991).
 Глембоцкий, Станислав (pl; род. 1952) — польский политик, депутат Сейма (2001—2005).
 Глембоцкий, Хенрик (pl; род. 1967) — польский историк, профессор Ягеллонского университета.
 Глембоцкий, Яков Лазаревич (1903—1988) — советский биолог, директор Института биологических проблем криолитозоны СО АН СССР (Якутск, 1954—1957).

 Глембоцкая, Яна Олеговна — ректор Новосибирского государственного театрального института.

См. также 
 Глембоцко